Ohtavaara kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ohtavaara (kulle i Kajanaland), Kehys-Kainuu, 
 Ohtavaara (kulle i Norra Karelen), Pielisen Karjala, 

Robotskapade Finlandförgreningar